Серге́й Оста́пенко:
 Остапенко, Сергей Семёнович (род. 1952) — советский юный актёр, американский математик.
 Остапенко, Сергей Сергеевич (род. 1986) — казахстанский футболист.
 Остапенко, Сергей Степанович (1881—1937) — украинский политический деятель, экономист.